Новаковићи могу бити:

 Новаковић, презиме

или

 Новаковићи (Жабљак), насељено мјесто у општини Жабљак, Република Црна Гора
 Новаковићи (Ново Горажде), насељено мјесто у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Новаковићи (Бања Лука), 
 Мала хидроелектрана Новаковићи, хидроелектрана на ријеци Угар у општини Кнежево, Република Српска, БиХ